Thiago Monteiro (né en 1981), pongiste brésilien ;
 Thiago Monteiro (né en 1994), tennisman brésilien ;
 Tiago Monteiro (né en 1976), pilote portugais.